Eee of EEE kan verwijzen naar:
 Eee PC
 Embrace, extend and extinguish, Microsoft-strategie
 Eastern Equine Encephalomyelitis, paardenvirus
 Esprit Energy Trust, voormalig Canadees olie- en gasfonds

Zie ook
E3 (doorverwijspagina)